O 4.º Esquadrão de Transporte Aéreo (4.º ETA) ou Esquadrão Carajá foi uma unidade aérea da Força Aérea Brasileira. Cada esquadrão de transporte aéreo está subordinado a um Comando Aéreo Regional, assim, o 4.º ETA forneceu apoio aéreo ao IV COMAR. Sua missão foi, realizar missões de transporte aéreo e de tropa, ligação de comando e evacuação aeromédica e transporte de orgãos. 

Sua criação se deu em 12 de maio de 1969 e estava sediada na Base Aérea de São Paulo (atual ALA 13) e operava aeronaves C-97, C-95M e C-95BM (Embraer EMB-110 Bandeirante).

Os ETA's tem importante função logística na força, permitindo o fluxo de material e pessoal, dando capilaridade ao transporte realizado pelos Grupos de Transporte que operam aeronaves de grande porte. Também executam ações em proveito de outros órgãos da administração pública federal, atendendo também aos governos estaduais e municipais, nos casos de calamidade pública, transporte de enfermos e ações de cunho social.

Tendo em vista a reformulação da Força Aérea Brasileira o 4°ETA encerrou suas atividades no dia 10 de Janeiro de 2018, encerrando 49 anos de excelente serviço.

As aeronaves C-95 que compunham o esquadrão foram transferidas para o 3º ETA em Santa Cruz - RJ.

Ver também 
 Lista de unidades aéreas da Força Aérea Brasileira

Ligações externas 
 Site especializado na História da Aviação Brasileira

http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/eta4.html
Esquadrao Transporte Aereo 4